

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 4 podstawowe
 Żary – miasto i gmina miejska
 Żary – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza
 Żary – część wsi Rusiec w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Żary – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Żary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Żary – część wsi Mogilany w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany 
 Żary – część wsi Jaśkowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Żary – przysiółek wsi Odrowąż w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Żary – część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów

Inne 
 Żary – stacja kolejowa w Żarach w województwie lubuskim
 Żary – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie żarskim
 Żary – dawna gromada z siedzibą w mieście Żary (nie wchodzącym w jej skład)

 Żary – wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim
Żary – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.
Żary  – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
Żary – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.
Żary – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.

Zobacz też 
 Dekanat Żary
 Powiat żarski
 Żarowie
 Żory